Nikkhah ist der Familienname folgender Personen:

 Parviz Nikkhah (1939–1979), iranischer Studentenführer
 Samad Nikkhah Bahrami (* 1983), iranischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Nikka, israelische Sängerin
 Nika, russischer Filmpreis
 Nicka